Кабелла, Антонио — генуэзский государственный деятель, политик и купец, последний консул, представлявший Генуэзскую республику в её крымских колониях.
 Кабелла, Реми — французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Монпелье» и молодёжной сборной Франции.
 Кабелла, Эдуардо (род. 1855) — итальянский дирижёр, служил в России в 1878—1919 годах.